Моби Патрик Опараку (; родился 1 декабря 1976 года в Оверрие, Нигерия) — нигерийский футболист, защитник известный по выступлениям за сборной Нигерии. Победитель Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Участник Чемпионата мира 1998 года.

Клубная карьера 
В 1993 году Опараку начал карьеру в возрасте 17 лет в одном из самых успешных клубов Нигерии «Хартленде». В первом сезоне он не часто выходил на поле, но во втором смог завоевать место и в основном составе. В 1995 году в команде начались проблемы и Моби в качестве главной звезды клуба решил переехать в Европу. Он поехал на просмотр в бельгийский «Андерлехт» и успешно прошёл его. С Моби был подписан контракт, но он не смог выиграть конкуренцию за место в основе. Полгода он провел на скамейке запасных после чего перешёл в клуб второго дивизиона «Тюрнхаут». В новом клубе Опарку зарекомендовал себя, как один из лучших защитников и после двух сезонов перешёл в «Каппеллен». В сезоне 1999/2000 он едва не вылетел с клубом из второго дивизиона, после чего покинул команду.

В 2000 году Опараку переехал в США. В начале он выступал за мини-футбольную команду «Вичита Вингс», после выступал за клубы USL «Эль-Пасо Патриотс» и «Коннектикут Вулвз». Летом 2001 года Моби поехал на Ямайку, где выступал за команду второго дивизиона «Риволи Юнайтед». Он получал мало времени и решил закончить карьеру в возрасте 28 лет.

В 2005 году Опараку вернулся на родину, где возобновил карьеру в клубе «Гетэвей». В 2008 году он перешёл в «Эньимбу», где после двух сезонов завершил карьеру.

Международная карьера 
В 1993 году в составе юношеской сборной Нигерии Опараку выиграл юношеский Чемпионат мира в Японии.

11 июня 1995 года в матче против сборной США Моби дебютировал за сборную Нигерии. В 1996 году в составе национальной команды Опараку выиграл Олимпийские игры в Атланте. В 1998 году он в составе сборной принял участие в Чемпионате мира во Франции. На турнире Опараку был запасным и провел всего 70 минут матча против сборной Испании.

Достижения 

Международные

 Нигерия
  Олимпийские игры — 1996

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Олимпийские чемпионы от Нигерии
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Хартленд»
Игроки ФК «Тюрнхаут»
Игроки ФК «Каппеллен»
Игроки ФК «Риволи Юнайтед»
Игроки ФК «Эньимба»